Història: l'any 1080
 Vídeo: 
1080i, senyal de vídeo amb 1080 línies de resolució vertical adquirides entrellaçadament
1080p, senyal de vídeo amb 1080 línies de resolució vertical adquirides progressivament
 Videojocs: el videojoc de surf de neu 1080° Snowboarding, desenvolupat per a la Nintendo 64